Supercupa Europei 1989 a fost cea de-a paisprezecea ediție a Supercupei Europei, disputată între A.C. Milan (câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni 1988-89) și FC Barcelona (câștigătoarea Cupei Cupelor în sezonul 1988-89). S-a jucat în dublă manșă, cu primul meci pe Camp Nou din Barcelona, unde meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1. A.C. Milan a câștigat meciul retur jucat pe San Siro cu 1-0, adjudecându-și astfel trofeul cu scorul general de 2-1. Acesta a fost prima supercupă câștigată de A.C. Milan.

Meciurile

Prima manșă

A doua manșă

Note

Legături externe
 RSSSF

1990 în fotbal
Supercupa Europei